Le elezioni generali in Lesotho del 2022 si tennero il 7 ottobre per il rinnovo dell'Assemblea nazionale.

Risultati

Collegamenti esterni

2022
Lesotho